Харисонбург има више значења:
 Харисонбург (Вирџинија)
 Харисонбург (Луизијана)